Сорокопутовые пихи () — род воробьиных птиц из семейства котинговых.

Виды 
Выделяют следующие виды:

Примечания 

 
Роды птиц